Данная таблица содержит список художников, чьи работы были  представлены на выставках «Товарищества передвижных художественных выставок», проходивших во многих городах Российской империи с 1871 по 1917. Две последние выставки 47-я и 48-я прошли в Советской России в 1922 и 1923 годах соответственно.  В верхней строке таблицы указан порядковый номер выставки, ниже последние две цифры года её открытия.

Имена членов-учредителей Товарищества выделены жирным курсивом, действительных членов — прямым жирным шрифтом, а имена экспонентов выставок даны обычным шрифтом. За основу взят список, приведённый на сайте "ARTinvestment.RU".

Выставки  «Товарищества передвижных художественных выставок» 
 I выставка. Санкт-Петербург, Академия художеств — 29 ноября 1871—24 января 1872;
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 18 апреля 1872—1 июня 1872;
 Киев — 6 сентября—3 октября 1872,
 Харьков — 15 октября—6 ноября 1872.
 II выставка. Санкт-Петербург, Академия художеств — 26 декабря 1872—15 февраля 1873;
 Москва — в Москве 2-я выставка не состоялась. Некоторые картины 2-й выставки Товарищества Передвижных Художественных Выставок экспонировались в Москве и на 3-й выставке товарищества передвижников.
 III выставка. Санкт-Петербург, Академия художеств — 21 января—14 марта 1874;
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 2 апреля—1 июня 1874.
 IV выставка. Санкт-Петербург, Академия художеств — 27 февраля—6 апреля 1875;
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 17 апреля—1 июня 1875.
 V выставка. Санкт-Петербург, Академия художеств — 11 марта 1876—?;
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 13 марта 1877—?.
 VI выставка. Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 9 марта—22 апреля 1878.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 7 мая 1878—?.
 VII выставка.  Санкт-Петербург, Академия наук — 23 февраля—25 марта 1879.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 22 апреля 1879—?.
 VIII выставка. Санкт-Петербург, Академия наук — 6 марта—9 апреля 1880.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 15 апреля—15 мая 1880.
 IX выставка. Санкт-Петербург, Невский проспект, 86, дом Юсупова, бывший д. Бенардаки — 1 марта—1 апреля 1881.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 11 апреля 1881—?.
 X выставка.  Санкт-Петербург, Академия наук — 7 марта—25 апреля 1882.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 9 мая—25 августа 1882.
 XI выставка. Санкт-Петербург, Академия наук — 2 марта—10 апреля 1883.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 16 апреля—29 мая 1883.
 XII выставка. Санкт-Петербург, Невский проспект, 86, дом Юсупова, бывш. Бенардаки — 26 февраля—25 марта 1884.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 6 апреля—9 мая 1884.
 XIII выставка. Санкт-Петербург, Невский проспект, 86, дом Юсупова, бывш. Бенардаки — 10 февраля—17 марта 1885.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 28 марта—21 апреля 1885.
 XIV выставка. Санкт-Петербург, Академия наук — 2 марта—6 апреля 1886.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 14 апреля—4 мая 1886.
 XV выставка. Санкт-Петербург, Сергиевская ул., 7, дом Боткиной — 25 февраля 1887—?.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 6 апреля—28 апреля 1887.
 XVI выставка. Санкт-Петербург, Академия наук — 28 февраля—10 апреля 1888.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 17 апреля—8 мая 1888.
 XVII выставка.  Санкт-Петербург, Сергиевская ул., 7, дом Боткиной — 26 февраля—2 апреля 1889.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 12 апреля—30 апреля 1889.
 XVIII выставка. Санкт-Петербург, Академия наук — 11 февраля—20 марта 1890.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 31 марта—22 апреля 1890.
 XIX выставка. Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 9 марта—14 апреля 1891.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 22 апреля—19 мая 1891.
 XX выставка. Санкт-Петербург, Академия наук — 23 февраля—29 марта 1892.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 6 апреля—3 мая 1892.
 XXI выставка. Санкт-Петербург, Академия наук — 15 февраля—12 марта 1893.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 29 марта—9 мая 1893.
 XXII выставка. Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 8 марта—10 апреля 1894.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 18 апреля—15 мая 1894.
 XXIII выставка. Санкт-Петербург, Академия наук — 17 февраля—26 марта 1895.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 3 апреля—7 мая 1895.
 XXIV выставка. Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 11 февраля—17 марта 1896.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 25 марта—21 мая 1896.
 Нижний Новгород — 25 мая—21 октября 1896.
 Харьков — 27 октября—21 ноября 1896.
 Киев — 15 декабря 1896—15 января 1897.
 Тула — 26 января—6 февраля 1897.
 XXV выставка. Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 2 марта—6 апреля 1897.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 14 апреля—11 мая 1897.
 XXVI выставка. Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 22 февраля—29 марта 1898.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 6 апреля—10 мая 1898.
 XXVII выставка. Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 17 марта—11 апреля 1899.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 19 апреля—9 мая 1899.
 XXVIII выставка. Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 27 февраля—2 апреля 1900.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 10 апреля—14 мая 1900.
 XXIX выставка. Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 18 февраля—25 марта  1901.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 2 апреля—14 мая 1901.
 XXX выставка.  Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 24 февраля—7 апреля 1902.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 15 апреля—19 мая 1902.
 XXXI выставка. Санкт-Петербург, Академия  — 16 февраля—30 марта 1903.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 7 апреля—11 мая 1903.
 XXXII выставка. Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 15 февраля—21 марта 1904.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 29 марта—9 мая 1904.
 XXXIII выставка. Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 25 февраля—10 апреля 1905.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества  — 18 апреля—15 мая 1905.
 XXXIV выставка. Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 2 марта 1906—?.
 Москва, Московское училище живописи, ваяния и зодчества — 3 апреля—6 мая 1906.
 XXXV выставка. Москва, Исторический музей — 30 декабря 1906—4 февраля 1907.
 Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 2 марта 1907—?.
 XXXVI выставка. Москва, Исторический музей — 28 декабря 1907—10 февраля 1908.
 Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 22 февраля—22 апреля 1908.
 XXXVII выставка. Москва, Исторический музей — 14 декабря 1908—25 января 1909.
 Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 6 февраля—5 апреля 1909.
 XXXVIII выставка. Москва, Исторический музей — 26 декабря 1909—14 февраля 1910.
 Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 26 февраля—25 апреля 1910.
 XXXIX выставка. Москва, Исторический музей — 26 декабря 1910—6 февраля 1911.
 Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 18 февраля—17 апреля 1911.
 XL выставка. Москва, Исторический музей — 26 декабря 1911—29 января 1912.
 Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 10 февраля—1 апреля 1912.
 XLI выставка. Москва, Исторический музей — 28 декабря 1912—20 января 1913.
 Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 24 февраля—7 апреля 1913.
 XLII выставка. Москва, Тверской бульвар, дом 18 — 26 декабря 1913—26 января 1914.
 Санкт-Петербург, Общество поощрения художеств — 16 февраля—13 апреля 1914.
 XLIII выставка. Москва, Камергерский пер., 3, дом Лианозова — 26 декабря 1914—25 января 1915.
 Петроград, Общество поощрения художеств — 14 февраля—5 апреля 1915.
 XLIV выставка. Москва, Большая Никитская, д. 5, Курсы Приорова — 1915—10 января 1916.
 Петроград, Общество поощрения художеств — 19 февраля—3 апреля 1916.
 XLV выставка. Москва, Большая Никитская, д. 5, Курсы Приорова — 20 декабря 1916—19 марта 1917.
 Петроград, Общество поощрения художеств — 12 февраля—19 марта 1917.
 XLVI выставка. Петроград, Общество поощрения художеств — осень 1917—?.
 Москва, Московское Училище живописи, ваяния и зодчества — 2 (15) февраля 1918—?.
 XLVII выставка. Москва, Дом работников просвещения и искусств — 1 марта 1922—?.
 XLVIII выставка. Москва, 1923

Источники 
 Список передвижных выставок Товарищества на сайте ТПХВ.РУ
 Товарищество передвижных художественных выставок // ARTinvestment.RU
 Григорьева М. К 85-летию первой выставки товарищества передвижных художественных выставок. (Письма и документы).

Каталоги выставок 
 Булгаков Ф. И. Иллюстрированный обзор художественных выставок, Академической и Передвижной 1885 г. / Сост. Ф.И. Булгаков. - Санкт-Петербург ; Москва : т-во М.О. Вольф, 1885 (Санкт-Петербург), IV, 32 с.  XIII передвижная выставка.
 Иллюстрированный каталог XVI передвижной художественной выставки / Сост. худ. А.К. Беггровым. - Санкт-Петербург : Герман Гоппе, 1888, XIII, 164 с., 1 табл. : ил.; 22
 Каталог XIX Передвижной выставки картин Товарищества передвижных художественных выставок
 Каталог XXIV-й Передвижной выставки "Товарищества передвижных художественных выставок" Харьков, 1896 Типогр. Ю. С. Счасни, Сумская ул. д. 1
 XXV иллюстрированный каталог Товарищества передвижных художественных выставок / исполнено и издано художественной фототипией К. А. Фишер. - Москва : тип. Т. И. Гаген, 1897. - VIII с., 88 л. ил. 
 Иллюстрированный каталог XXVI выставки Товарищества передвижных художественных выставок. 1898 г. / исполнено и издано худож. фототип. К. А. Фишер. - Москва : типо-лит. Н. И. Гросман и К°, 1898. - XVI с., 72 л. ил.  Харьков
 Иллюстрированный каталог XXXI выставки Товарищества передвижных художественных выставок. 1903 / Исполнено и изд. худож. фототип. К. А. Фишер. - Москва, 1903. - XVII с., 72 л. ил.; 17.
 Каталог XXXV-ой Передвижной выставки картин Товарищества передвижных художественных выставок 1907 г. Харьков 
 XXXVI передвижная выставка картин Т-ва передвижных художественных выставок : каталог. - Санкт-Петербург : Тип. Брауде, 1908. - 12 с. 
 Каталог XXXVIII-ой Передвижной выставки картин Т-ва передвижных художественных выставок.  Харьков, 1910 г. 
 XLIV Передвижная выставка картин Товарищества передвижных художественных выставок : 1916 г. - Петроград : Унион, 1916. - 60 с.
 45 передвижная выставка картин Товарищества передвижных художественных выставок, 1916-1917 г. - Москва : Скоропеч. М. И. Сошникова, 1917. - 15 с.
  Каталог. Товарищество передвижных художественных выставок. Петроград. Выставка [46-ая]. 1918
 Альбом двадцатипятилетия Товарищества передвижных художественных выставок, 1872-XXV-1897 : Москва : К.А. Фишер, 1899. - 14, 8, 180 илл.; 34.

Рекомендуемые источники 
  Выставки советского изобразительного искусства : справочник : [в 5 томах]. — М.: Советский художник, 1965—1981. — Т. 1: 1917—1932 гг. — С. 8.

Примечания 

Авангард
Списки художников